Paul Langerhans peut désigner :
 Paul Langerhans (1820-1909), homme politique et médecin prussien.
 Paul Langerhans (1847-1888), médecin prussien, fils du précédent.